Марија Комнин (око 1144—1190) је била угарска краљица (1163-1165), супруга Стефана IV. Припадала је византијској династији Комнина.

Биографија 
Марија Комнин је била најмлађе дете севастократора Исака Комнина, сина византијског цара Јована II Комнина (1118-1143) и старијег брата Манојла I Комнина (1043-1180). Мајка јој је била Исакова прва жена Теодора. Године 1153. дошло је до преговора о склапању брака Марије Комнин и Фридриха I Барбаросе. Међутим, ови планови брзо су пропали. Ујак Манојло ју је 1156. године удао за војводу Стефана који је предводио неуспешну побуну против свога брата, угарског краља Гезе II. Након Гезине смрти (1162), Манојло је предузео поход на Угарску на чијем челу се налазио Гезин син Стефан III. Мађарски барони одлучили су се за Ладислава II који је Маријином мужу гарантовао власт над трећином Угарске. Након смрти краља Ладислава (14. јануар 1163), Стефан је проглашен за краља те је Марија постала угарска краљица. Стефан је збачен са власти 1165. године од стране свога нећака. Марија се повукла у Цариград где је живела до своје смрти, 1190. године.

Породично стабло

Извори 
 Kristó Gyula - Makk Ferenc: Az Árpád-ház uralkodói (IPC Könyvek, 1996)
 Korai Magyar Történeti Lexikon (9-14. század), főszerkesztő: Kristó Gyula, szerkesztők: Engel Pál és Makk Ferenc (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994)
 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/565435/Stephen-III 
 http://mek.niif.hu/00300/00355/html/ABC09732/10020.htm

Рођени 1144.
Умрли 1190.
Мађарске краљице
Династија Комнина